Indermühle ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Indermühle (1877–1933), Schweizer Architekt
 Thomas Indermühle (* 1951), Schweizer Oboist